Alain Deschamps peut désigner :
 Alain Deschamps (né en 1928), un fonctionnaire, diplomate et administrateur colonial français ;
 Alain Deschamps (1941-2012), un scénariste de bande dessinée.